«SOS» (первоначальное название: «Turn Me On») — третий сингл шведской группы ABBA с их одноимённого альбома 1975 года, выпущен на лейблах Polar Music, Epic и Atlantic. В качестве второй стороны была использована песня «Man in the Middle». Агнета Фэльтскуг также записала эту песню на шведском языке для сольного альбома 1975 года «Elva kvinnor i ett hus».

История 
Песня «SOS» была написана Бенни Андерссоном, Бьорном Ульвеусом и Стигом Андерсоном. Последний и придумал название песни, хотя текст, первоначально тоже написанный им, был переработан Ульвеусом. «SOS» стала первой из песен, подготовленных к записи на альбом ABBA.

Несмотря на хорошую «запоминаемость» песни, не она, а композиция «So Long» была выбрана ведущим синглом альбома. Возможной причиной является тот факт, что «So Long» ближе по темпу и ритму к другому хиту группы, «Waterloo», с которым они выиграли Евровидение-1974.

ABBA исполняют отрывки из песни в фильме «ABBA: The Movie» (1977).

Музыкальное видео 
Песня была предметом одного из первых новаторских музыкальных клипов, созданных режиссером Лассе Халльстрёмом для группы. Большая часть клипа снималась с верхнего ракурса, как будто с башни или маяка, лица музыкантов иногда искажаются, словно пробиваясь сквозь призму.

Позиции в чартах 
Сингл «SOS» занял первые места в чартах таких стран, как Новая Зеландия, Австралия, Мексика, ЮАР, Бельгия и ФРГ, достиг топ-5 в Италии, Австрии, Нидерландах, Норвегии, Родезии, Швейцарии и Ирландии. В Великобритании сингл стал № 6, в США он попал в топ-20.

Любопытно, что Джон Леннон назвал «SOS» одной из его любимых поп-песен, а Пит Таунсенд назвал её своей самой любимой песней в стиле поп.

Версия Агнеты Фельтског 
Версия Агнеты Фельтског стала её вторым синглом с пятого сольного альбома «Elva kvinnor i ett hus» (с  одиннадцать женщин в одном доме). Она стала единственной песней из этого альбома, не написанной самой Фэльтскуг.

Несмотря на то, что Агнета никогда не занималась продвижением песни в Швеции, она заняла четвёртую позицию в чарте шведских синглов 1 января 1976 года, а также стала № 3 в Svensktoppen, продержавшись в листинге 11 недель, начиная с 22 ноября 1975 года.

Другие кавер-версии 

 Кавер песни выпущен на альбоме «Heart of Steel» 2000 года немецкой пауэр-метал группы «At Vance».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сингл на официальном сайте группы
 Слова песни «SOS»

Синглы 1975 года
Синглы ABBA
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии
Песни, написанные Бенни Андерсоном и Бьорном Ульвеусом